Мисс Мира 1990 () — 40-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 8 ноября 1990 года в London Palladium, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовала 81 девушка. Победила Джина Толлесон, представлявшая США.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Top-10

 1. Голландия
 2. Турция
 3. Ирландия
 4. Ямайка
 5. Венесуэла

 6. Финляндия
 7. Новая Зеландия
 8. США
 9. Аруба
 10. Польша

Топ-5
 1. Финляндия
 2. Ирландия
 3. Новая Зеландия
 4. США
 5. Венесуэла

Судьи 

 Эрик Морли
 Криш Найду
 Джози Фонсека
 Майкл Уорд
 Кимберли Сантос — Мисс Мира 1980
 Вильнелия Мерсед — Мисс Мира 1975
 Ральф Халперн
 Роб Брандт

 Кнут Майнер
 Рут Мокснесс
 Томас Ледин
 Терье Аасс
 Анн-Мари Альбертсен
 Ярл Йохансен
 Ингеборг Соренсен

Участницы

Континентальная группа 

Африка, Азия и Океания
 Египет
 Гана
 Кения
 Мадагаскар
 Маврикий
 Намибия
 Нигерия
 Австралия
 Острова Кука
 Гуам
 Гонконг
 Индия
 Япония
 Корея
 Макао
 Новая Зеландия
 Папуа-Новая Гвинея
 Филиппины
 Сингапур
 Шри-Ланка
 Таиланд

Америка, Карибские острова
 Аргентина
 Белиз
 Боливия
 Бразилия
 Канада
 Чили
 Колумбия
 Коста-Рика
 Сальвадор
 Гватемала
 Гондурас
 Мексика
 Панама
 Парагвай
 Перу
 Пуэрто-Рико
 США
 Уругвай
 Венесуэла
 Американские Виргинские острова
 Аруба
 Багамские острова
 Барбадос
 Британские Виргинские острова
 Каймановы острова
 Кюрасао
 Доминиканская Республика
 Ямайка
 Тринидад и Тобаго

Европа
 Австрия
 Бельгия
 Болгария
 Кипр
 Чехословакия
 Дания
 Финляндия
 Франция
 Германия
 Гибралтар
 Греция
 Голландия
 Венгрия
 Исландия
 Ирландия
 Израиль
 Италия
 Латвия
 Люксембург
 Мальта
 Норвегия
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Испания
 Швеция
 Швейцария
 Турция
 Великобритания
 СССР
 Югославия

Заметки

Дебют 
 Румыния соревновались в международном конкурсе впервые после революции в 1989 году.

Вернулись 
 Мадагаскар последний раз участвовали в 1974 году.
 Бразилия последний раз участвовали в 1987 году.
 Барбадос, Британские Виргинские острова, Болгария, острова Кука, Египет, Индия и Уругвай последний раз участвовали в 1988 году.

Отказались 
 Китайская Республика и Свазиленд не удалось отправить делегатов Мисс Мира.
 Эквадор и Малайзия не участвовали в связи отсутствием спонсорской поддержки.
 Ливан предпочёл не соревноваться в международном конкурсе из-за гражданской войны.

Историческое значение

Участие в других конкурсах красоты 
Мисс Вселенная
 Мисс Вселенная 1989: Тринидад и Тобаго
 Мисс Вселенная 1990: Аруба, Белиз, Египет, Франция, Германия (Мисс Дружелюбие), Нигерия и Турция (Топ-10)
 Мисс Вселенная 1991: Бельгия, Каймановы острова, Кюрасао (Топ-10), Гана, Ирландия (Мисс фотогеничность), Намибия и Великобритания
 Мисс Вселенная 1992: Кения

Мисс Интернешнл
 Мисс Интернешнл 1989: Парагвай
 Мисс Интернешнл 1990: Бельгия (Топ-15), Costa Rica, Luxembourg и Poland (Топ-15)
 Мисс Интернешнл 1991: Венгрия и Великобритания (Топ-15)

См. также 
 Мисс Вселенная 1990
 Мисс Интернешнл 1990

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1990

Мисс мира
События 8 ноября
Ноябрь 1990 года
1990 год в Лондоне